Peter Outzen Boisen er navnet på flere personer:

 Peter Outzen Boisen (biskop) (1762-1831) – en dansk biskop over Lolland-Falsters Stift
 Peter Outzen Boisen (præst) (1815-1862) – en dansk præst, søn af ovennævnte